Municipio de Monroe puede hacer referencia a:

 Municipio de Monroe (condado de Adams, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Adams, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Allen, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Allen, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Anderson, Kansas).
 Municipio de Monroe (condado de Andrew, Misuri).
 Municipio de Monroe (condado de Ashtabula, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Bedford, Pensilvania).
 Municipio de Monroe (condado de Benton, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Bradford, Pensilvania).
 Municipio de Monroe (condado de Butler, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Carroll, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Carroll, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Clarion, Pensilvania).
 Municipio de Monroe (condado de Clark, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Clermont, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Coshocton, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Cumberland, Pensilvania).
 Municipio de Monroe (condado de Darke, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Daviess, Misuri).
 Municipio de Monroe (condado de Delaware, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Fremont, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Gloucester, Nueva Jersey).
 Municipio de Monroe (condado de Grant, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Guernsey, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Guilford, Carolina del Norte).
 Municipio de Monroe (condado de Harrison, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Henry, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Holmes, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Howard, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Jefferson, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Johnson, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Juniata, Pensilvania).
 Municipio de Monroe (condado de Knox, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Kosciusko, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Licking, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Lincoln, Misuri).
 Municipio de Monroe (condado de Linn, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Livingston, Misuri).
 Municipio de Monroe (condado de Logan, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Lyon, Minnesota).
 Municipio de Monroe (condado de Madison, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Madison, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Madison, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Mahaska, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Miami, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Middlesex, Nueva Jersey).
 Municipio de Monroe (condado de Misisipi, Arkansas).
 Municipio de Monroe (condado de Monroe, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Monroe, Míchigan).
 Municipio de Monroe (condado de Monroe, Misuri).
 Municipio de Monroe (condado de Morgan, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Muskingum, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Newaygo, Míchigan).
 Municipio de Monroe (condado de Nodaway, Misuri).
 Municipio de Monroe (condado de Ogle, Illinois).
 Municipio de Monroe (condado de Perry, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Pickaway, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Pike, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Platte, Nebraska).
 Municipio de Monroe (condado de Preble, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Pulaski, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Putnam, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Putnam, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Randolph, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Richland, Ohio).
 Municipio de Monroe (condado de Ringgold, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Sevier, Arkansas).
 Municipio de Monroe (condado de Shelby, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Snyder, Pensilvania).
 Municipio de Monroe (condado de Turner, Dakota del Sur).
 Municipio de Monroe (condado de Union, Carolina del Norte).
 Municipio de Monroe (condado de Washington, Indiana).
 Municipio de Monroe (condado de Wayne, Iowa).
 Municipio de Monroe (condado de Wyoming, Pensilvania).
 Municipio de Monroe (Dakota del Norte).